Суперпёс () может означать:

  — американский мультсериал (1964—1973).
 «Суперпёс» — американский детский фантастический фильм 2007 года по одноимённому сериалу.

См. также 
 
 Суперпёс Крипто